1900 год был последним годом XIX века.

Для государств и их лидеров этот год отмечен следующими событиями:
 Вальтер Хаузер замещает Эдуарда Мюллера на посту федерального президента Швейцарии
 Император Вильгельм II объявляет Самоа зоной германских интересов
 Французский президент Эмиль Лубе открывает Всемирную Парижскую выставку и Олимпиаду 1900 года
 Король Италии Умберто I погибает при покушении анархиста Гаэтано Бреши в Монце. Виктор Эммануил III наследует его трон.
 Бернхард фон Бюлов становится новым немецким рейхсканцлером, замещая на этом посту князя Хлодвига Гогенлоэ

Ниже представлен список глав государств по состоянию на 1900 год.

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Ссылки 
 Rulers.org
 Онлайн энциклопедия лидеров стран и территорий

1900
1900 год в политике